Biggen steht für:

 Biggen (Attendorn), ein Ortsteil von Attendorn
 Lorenz Franz Biggen (18. Jahrhundert), deutscher Bildhauer